Sherman kan syfta på, i botten på de flesta av dem finns efternamnet Sherman.

 M4 Sherman – amerikansk stridsvagn under andra världskriget
 M4 Sherman – amerikansk formelbiltillverkare

Personer med efternamnet

 Bröderna Sherman
 Cindy Sherman
 James S. Sherman
 John Sherman
 Richard M. Sherman
 Robert B. Sherman
 William Tecumseh Sherman

Geografi 

 Sherman, Connecticut – kommun
 Sherman, Maine – kommun
 Sherman, Texas – stad
 Sherman Oaks – stadsdel i Los Angeles i Kalifornien